SGPT oder S-GPT ist die Abkürzung von:

 Serum-Glutamat-Pyruvat-Transferase, siehe Transaminasenanstieg

SGPT ist die Abkürzung von:

 Sektion Psychologen der Schweizerischen Gesellschaft für Psychotherapie, siehe Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen

SGPT